Джон Фрэнсис Оскар Арпин (3 декабря 1936 — 8 ноября 2007) — канадский композитор, музыкант и шоумен, получивший известность как пианист-виртуоз в жанре рэгтайма.

Родился в Порт-Макникол, Онтарио. Получил образование в Королевской музыкальной консерватории, которую окончил в возрасте шестнадцати лет, и позднее окончил Университет Торонто.

Арпин много исполнял и часто гастролировал. Он умер 8 ноября 2007 года в Торонто, Онтарио.

Звукозаписи 
Арпин записал более шестидесяти альбомов, в основном в жанре рэгтайма; кроме того, играл музыку в бродвейском жанре, поп-музыку и классическую музыку.

В 2002 году он записал семь компакт-дисков сольной фортепианной музыки в студии April Avenue. В эти альбомы вошли популярные бродвейские темы и другие популярные мелодии. В настоящее время только два из этих сборников по-прежнему доступны в CD формате, а большинство других треков можно найти на в iTunes.

Выступления 
Арпин выступал и как сольный артист, и в составе оркестров по всему миру. В Канаде он выступал вместе с Морин Форрестер и Питером Эпплъярдом.

Награды 
Арпин три раза был номинирован на Премию «Джуно» за заслуги в канадской музыке. В июне 1998 года он завоевал Премию имени Скотта Джоплина награду от Фонда имени Скотта Джоплина (г. Седалия, Миссури).

Критические отзывы 
Известный исполнитель регтайма Юби Блейк назвал Джона Арпина «Шопеном регтайма», а рецензент из Нью-Йорк Таймс назвал его «Рихтером регтайма». Журнал High Fidelity отозвался об одном из его альбомов: «Это лучшая из известных мне подборок записей фортепианного регтайма, и, как мне кажется, наиболее мастерски исполненная».

Ссылки

Литература

Ссылки 
 Canadian Encyclopedia entry 
 Arpin’s personal web site
 JohnAndMaryJane.blogspot Blog maintained by Arpin’s wife

Родившиеся в 1936 году
Умершие в 2007 году
Академические музыканты Канады
Композиторы Канады
Выпускники Королевской музыкальной консерватории (Торонто)
Выпускники Торонтского университета